James Atkinson peut désigner :
 James Atkinson (1846-1914), ingénieur britannique ;
 James Atkinson (1929-2010), bobeur américain ;
 James Atkinson, informaticien américain à l'origine du phpBB.